

Jeu d'échecs 
 La Défense Caro-Kann est une ouverture aux échecs.

Patronyme 
 Alphonse Kann (1870-1948) est un collectionneur d'art français.
 Jacobus Henricus Kann est un banquier néerlandais mort en camp de concentration en 1944.
 Maurice Édouard Kann est un banquier et collectionneur d'art français.
 Rodolphe Kann (1845-1905) est un banquier et collectionneur d'art français, frère du précédent.
 Marcus Kann (1820-1886) est un joueur d'échecs autrichien.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme